Stehr ist 

 eine Wüstung am Gehrdener Berg in der Region Hannover

Stehr ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Stehr (* 1967), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Diethelm Stehr (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Hagen Stehr (* 1941), deutsch-australischer Thunfischzüchter und Unternehmer
 Harald Stehr (* 1980), deutscher Fechter
 Hermann Stehr (1864–1940), deutscher Schriftsteller
 Hermann Stehr (Künstler) (1937–1993), deutscher Bildhauer und Maler
 Heinz Stehr (* 1946), deutscher Politiker (DKP)
 Klemens Stehr (1930–2019), deutscher Pädiater
 Manuela Stehr (* 1957), deutsche Filmproduzentin
 Maximilian Stehr, deutscher Mediziner
 Nico Stehr (* 1942), deutscher Kulturwissenschaftler
 Rudolf Stehr (1857–1920), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Steer
 Raummeter (Ster)